Peter Buck (gitarist), gitarist van de band R.E.M.
Peter Buck (Te Rangi Hiroa), wetenschapper en leider van de Maori's